Název Oravice má více míst:
 Oravice – město v Rumunsku
 Oravice (Tvrdošín) – samota a turistické středisko na Slovensku

Podobné názvy
 Oravica – hornooravská slovenská řeka, přítok Oravy
 Oravce – obec na Slovensku
 Oravec – české a slovenské příjmení